Sind (regió)
 Sind (província del califat)
 Província britànica del Sind
 Província pakistanesa del Sind
 Riu Sind